Az AD Orcasitas, teljes nevén Agrupación Deportiva Orcasitas spanyol labdarúgóklubot 1960-ban alapították, 2009-10-ben a madridi másodosztályban (Primera Aficionados, hatodosztály) szerepelt.

A legutóbbi szezonok

Külső hivatkozások
www.futmadrid.com

O
1960-ban alapított labdarúgócsapatok